Mello (Italië)
 Mello (Oise) (Frankrijk)

Personen met de achternaam Mello:
 Craig Mello, Amerikaans geneticus en Nobelprijswinnaar
 Nancy Mello, Amerikaans psychologe
 Evaldo Cabral de Mello, Braziliaans historicus en geschiedschrijver
 Sérgio Vieira de Mello, Braziliaans diplomaat
 Cândido Firmino de Mello-Leitão, Braziliaans zoöloog